Fakin' It – singolo di Simon & Garfunkel del 1967
 Fakin' It – singolo di K. Michelle del 2009

Pagine correlate 
Faking It